Die Iran International 2008 im Badminton fanden vom 2. bis zum 5. Februar 2008 in Teheran statt.

Sieger und Platzierte

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=A924FC52-039A-4246-945A-B9CAAFF058F8

2008
Badminton 2008
Badmintonwettbewerb in Teheran